Леонард Янович (Леонид Яковлевич) Плавнек (; 6 ноября 1893, Рига — 6 июля 1938, Москва) — председатель военного трибунала Московского военного округа, корвоенюрист.

Биография 
Латыш, член ВКП(б) с 1918. В 1919—1921 председатель военного трибунала 6-й армии, 1-й Конной армии, в 1922—1935 председатель военного трибунала Северо-кавказского военного округа, в 1935—1937 председатель военного трибунала Московского военного округа.

Награды 
Решениями Реввоенсовета Республики и ЦИК СССР Плавнек Л. Я. награждён орденом Красного Знамени (1923 год) и Красной Звезды (1935 год), именным огнестрельным оружием (1930 год), дважды награждался именными золотыми часами (в 1921 и 1933 годах).

Репрессии 
Арестован 10 ноября 1937. Приговорён ВКВС СССР 7 июня 1938 к высшей мере социальной защиты, расстрелян в тот же день. Реабилитирован 11 мая 1957.

Плавнек «входил» в т. н. «контрреволюционную латышскую националистическую организацию», возглавляемую бывшим членом ЦК Я. Э. Рудзутаком. В неё также якобы входил другой член ВКВС Я. Я. Рутман, также расстрелянный.

В последнем слове на судебном заседании в июле 1938 года Плавнек сказал: «…Я признаю себя виновным в совершении трёх преступлений: во-первых, что я всю сознательную жизнь верно служил интересам рабочего класса; во-вторых, что я всегда, работая в ЧК, был беспощаден к врагам Советской власти, и, в-третьих, что я — латыш…»

Примечания

Литература

Ссылки 
 Центр генеалогических исследований
 Расстрелянное поколение. 1937-й и другие годы

Первоконники
Юристы СССР
Военачальники, репрессированные в СССР